Аббревиатура ПГУ может означать:

Учреждения 
 Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова
 Пензенский государственный университет
 Первое главное управление КГБ СССР — орган внешней разведки СССР
 Первое главное управление при Совете Министров СССР — организация, создавшая предприятия атомной промышленности СССР
 Пермский государственный университет (в прошлом имени М. Горького), нынешнее название — Пермский государственный национальный исследовательский университет
 Петрозаводский государственный университет имени О. В. Куусинена
 Подольский государственный университет (Каменец-Подольский, Украина)
 Полесский государственный университет (Пинск, Белоруссия)
 Полоцкий государственный университет (Новополоцк, Полоцк, Белоруссия)
 Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Архангельск)
 Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема (Биробиджан)
 Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко (Тирасполь)
 Пятигорский государственный университет (Пятигорск)
 Портал государственных услуг
 Портал городских услуг города Москвы

Прочее 
 в технике и энергетике:
 сокращение от «Парогазовая установка»
 сокращение от «Пеногенераторная установка»
 сокращение от «Пневмогидроусилитель»
 сокращение от «Пылегазовая установка»
 в кристаллохимии ПГУ расшифровывается как Плотнейшая гексагональная упаковка (см. Упаковка шаров)
 Подземная газификация угля